Svetovno prvenstvo v biatlonu 2017 je štiriinpetdeseto svetovno prvenstvo v biatlonu, ki je potekalo med 9. in 19. februarjem 2017 v Hochfilznu v Avstriji, v petih disciplinah za moške in ženske ter mešani štafeti.

Dobitniki medalj

Moški

Ženske

Mešano

Medalje po državah

Sklici in opombe

Zunanje povezave

2017
2017 v športu
Športne prireditve v Avstriji
Hochfilzen